Менза:
 Менза — село в Красночикойском районе Забайкальского края
 Менза — река в Монголии и России, левый приток реки Чикой